A 2007-es spanyol nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Jerezben rendezték március 25-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Spanyol
Motorversenyzés Spanyolországban
Andalúzia